XNG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Quảng Ngãi (Vietnam)